Bitwa pod Hamą (605 p.n.e.)
 Bitwa pod Hamą (2012–2013)
 Bitwa pod Hamą (2014)

Zobacz też